Arrival () — четвёртый студийный альбом шведской группы ABBA, выпущенный в 1976 году. 
Альбом достиг первых строчек в рейтингах продаж в Швеции, Голландии, ФРГ, Великобритании, Австралии, Мексике, Новой Зеландии. 
Сингл с этого альбома — «Dancing Queen» — занял первую позицию в чартах США и является самой успешной записью ABBA в этой стране. Также был выпущен в 1978 году в СССР, фирмой «Мелодия».

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 



Альбомы ABBA
Альбомы, сертифицированные как золотые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы, сертифицированные как платиновые Британской ассоциацией производителей фонограмм
Релизы Всесоюзной студии грамзаписи «Мелодия»
Альбомы Polar Music
Альбомы, спродюсированные Бенни Андерссоном
Альбомы, спродюсированные Бьорном Ульвеусом